John Berger peut désigner :
 John Berger (1926-2017), écrivain britannique ;
 John Berger (1909-2002), skieur de fond suédois.